Morawica est le nom de plusieurs localités polonaises :
 gmina de Morawica, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Morawica, village du powiat de Kielce, chef-lieu de cette gmina
 Morawica, village de la voïvodie de Petite-Pologne